Жозе́ де Со́уза Сарама́го (также Сарамагу,  ; , Азиньяга, Рибатежу, Португалия — , Тиас, Лас-Пальмас, Канарские острова, Испания) — португальский писатель и поэт, драматург и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1998). Основатель Национального фронта защиты культуры.

Биография 
Жозе де Соза родился 16 ноября 1922 года в крестьянской семье в провинции Рибатежу в посёлке Азиньяга, в 100 км от Лиссабона. Новая фамилия (Сарамаго, португальское народное название дикой редьки) появилась у будущего писателя спустя семь лет, когда выяснилось, что работник архива «на свой страх и риск добавил к имени прозвище нашей семьи».
С 1924 года вместе с семьёй жил в столице. По причине бедности родителей не получил даже среднего образования. Работал автослесарем, чертёжником, служил в сфере здравоохранения и социального страхования. Одновременно изучал иностранные языки, много читал. В 22 года Сарамаго женился на португальской художнице Илде Рейш.

Свою первую книгу («Грешная земля») опубликовал в 1947 году, после этого до 1966 года ничего не публиковал. В 1969 году Сарамаго вступил в подпольную Португальскую коммунистическую партию. После Революции Красных гвоздик некоторое время (1974—1975) работал политическим обозревателем и возглавлял отдел культуры в газете «Diário de Lisboa», а в 1975 году занял пост заместителя главного редактора ежедневной столичной газеты «Diário de Notícias». С 1976 года журналистская карьера была прервана увольнением, и Сарамаго решил посвятить себя исключительно литературному творчеству. Годом позже в свет вышел первый роман «профессионального» писателя — «Учебник живописи и каллиграфии», который спустя много лет в Нобелевской лекции Сарамаго назвал «двойной инициацией» — идеальным совпадением момента рождения персонажа и автора.

К этому времени писатель уже развёлся с первой женой. В 1980-е годы он женился ещё раз — на испанской журналистке Пилар дель Рио.

После визита в Израиль в 2002 году Сарамаго заявил, что политика, проводимая на палестинских территориях, «напомнила ему поведение гитлеровцев в отношении евреев в концлагере Освенцим». После резких заявлений МИД Израиля и не менее резкой отповеди Сарамаго, его романы исчезли с прилавков книжных магазинов страны, то есть писателю фактически был объявлен негласный бойкот.

Жозе Сарамаго, называвший себя «либертарным коммунистом», выставлялся на всех выборах в Европарламент с 1989 по 2009 год от Коалиции демократического единства вокруг Португальской коммунистической партии. В 1989 году он также избирался в местный совет португальской столицы как коммунистический кандидат от списка коалиции «За Лиссабон».

Творчество 
С некоторыми оговорками творчество Сарамаго принято относить к магическому реализму. Его фантасмагорическая проза исполнена идеей всечеловеческого равенства и глубоким гуманизмом. Стиль письма, начиная с первых вещей, оставался практически неизменным. Малофрагментированный, монолитный по структуре текст традиционно лишен деления на главы. Дополнительную плотность придает отсутствие знаков «тире» и построчной разбивки в диалогах.

«Поднявшийся с земли» 
Не беря в расчет ранних творческих опытов, можно сказать, что литературный талант проснулся у Сарамаго поздно. Первое значительное произведение — семейная сага «Поднявшийся с земли» — увидело свет в 1980 г, когда автору было 58 лет. Книгу можно считать итогом семилетней политической деятельности писателя: её тема — гражданское становление португальского крестьянства в эпоху растянувшейся на несколько поколений правой диктатуры. Идеология романа находится под очевидным марксистским влиянием: осознав себя угнетаемым классом, крестьяне начинают политическую борьбу с латифундистами. Результатом становится революция 1974 года, о которой Сарамаго упоминает лишь вскользь, вероятно, потому, что итоги её оказались сомнительны для левого движения. Социальная составляющая (описание нищеты деревенского быта, бесправного положения крестьянства) переплетается в книге с фольклорными мотивами, элементами притчи и даже сказки. Спустя два года после публикации на родине автора, в 1982 году роман был выпущен в СССР, открыв для советского читателя знакомство с прозой будущего нобелевского лауреата.

«Воспоминание о монастыре» 

Всего в СССР было опубликовано два романа Жозе Сарамаго. Второй из них — «Воспоминание о монастыре» — увидел свет на русском в 1985 г. Книга повествует о любви ветерана-калеки Балтазара Семь Солнц и ведуньи Блимунды Семь Лун, разворачивающейся на фоне эпического строительства монастыря в Мафре в первой половине XVIII в. Обрисовав удручающее положение простонародья в позднефеодальной Португалии с всесильным влиянием католической церкви, Сарамаго упрочил своё положение на левом литературном фланге. Антиклерикальный настрой романа вызвал ожесточенные обвинения в богохульстве со стороны Ватикана. Впрочем, кинорежиссёр Федерико Феллини назвал «Воспоминания о монастыре» одной из самых интересных книг современности и даже обдумывал её экранизацию. Но замыслу так и не суждено было осуществиться.

«Каменный плот» 

Однако в 2001 г. на экраны вышел фильм «Трещина» («La Balsa de piedra»), снятый французским режиссёром Жоржем Слюйзером (George Sluizer) по мотивам другой книги Сарамаго «Каменный плот». В ней автор рассказывает удивительную историю о том, как Иберийский полуостров откололся от материка вдоль Пиренейского хребта и отправился в свободное плавание по Атлантическому океану. Тектонический сдвиг сопровождается рядом событий сказочно-мистического толка, непосредственные участники которых собираются вместе, чтобы отправиться в странствие по отколовшемуся полуострову. «Каменный плот», по форме роман-путешествие, повествует о непростых отношениях испанцев и португальцев друг с другом и остальной Европой.

«Евангелие от Иисуса» 

Особое место в творчестве Сарамаго занимает роман «Евангелие от Иисуса». Через год после его выхода Сарамаго получил Нобелевскую премию по литературе c формулировкой «за работы в форме притч, исполненных фантазии, иронии». Тем не менее нельзя не отметить очень быструю реакцию Нобелевского комитета на публикацию романа. В соответствии с названием, книга представляет собой альтернативное изложение евангельских событий. Противопоставляя Иисуса ветхозаветному Яхве, вкладывая в его уста земную, человеческую правду, Сарамаго разрушает первоначальный догмат о Троице. Иисус же, в свою очередь, становится фактически революционным персонажем, который пришел именно, чтобы нарушить «закон и пророков», но никак не исполнить. В романе проводится критика христианской догматики с точки зрения левого гуманизма и утверждение ценностей последнего.

«Перебои в смерти» 
Жемчужиной позднего творчества Сарамаго стал фантастический роман-притча «Перебои в смерти». В соответствии с названием, автор рисует совершенно невозможную ситуацию, когда в некой стране перестают умирать люди. Причиной оказывается то, что смерть, действующая в книге на правах персонажа, возмутившись неблагодарным к себе отношением, объявляет бессрочную забастовку. В первой части книги, по канонам фантастической литературы, Сарамаго описывает всевозможные бытовые, экономические и политические последствия, к которым привёл сбой жизненного цикла нации. Во второй части тональность неожиданно меняется, и фантастический роман превращается в роман любовный, где действующими лицами оказываются всё та же смерть и стареющий музыкант, которого она пришла забрать, сменив, наконец, гнев на милость. Контрастное сочетание двух разнородных текстов под одной обложкой впервые находит место в творчестве автора, а глубина образов и уровень языка выводят «Перебои в смерти» в список лучших произведений Сарамаго.

Библиография

Романы 
 1947 —  / 
 1977 —  / 
 1980 —  («Восставшие из праха») / 
 1982 — «Воспоминание о монастыре» / 
 1984 —  / 
 1986 — «Каменный плот» / 
 1989 — «История осады Лиссабона» / 
 1995 —  / 
 1997 —  («Книга имен») / 
 1997 — «Евангелие от Иисуса» / 
 2000 —  / 
 2002 —  / 
 2004 —  / 
 2005 —  / 
 2008 —  / 
 2009 — «Каин» /

Поэмы 
 1966 —  / 
 1970 —  / 
 1975 —  /

Хроники 
 1971 —  / 
 1973 —  / 
 1974 —  / 
 1977 —  /

Сказки 
 1978 —  / 
 1979 —  / 
 1997 —  /

Путевые заметки 
 1981 —  /

Дневник и воспоминания 
 1994 —  / 
 2006 —  /

Книги для детей 
 2001 —  /

Переводы на русский язык 
В русском написании фамилия указывается как Сарамаго.
 Воспоминания о монастыре / пер. Александры М. Косс (СПб.: Амфора, 2002. — 495 с. — ISBN 5-94278-290-3; М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. — 416 с. — ISBN 978-5-699-25385-2).
 Год смерти Рикардо Рейса:
 — пер. Александра С. Богдановского (М.: Махаон, 2003. — 704 с. — ISBN 5-18-000524-8);
 — пер. Александра С. Богдановского, Сергея Александровского, Евгения Витковского, Анатолия Гелескула, Геннадия Зельдовича и Леонида Цывьяна (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. — 592 с. — ISBN 978-5-699-27705-6).
 Двойник / пер. Елены Голубевой (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. — 336 с. — ISBN 978-5-699-26829-0).
 Евангелие от Иисуса / пер. Александра С. Богдановского (М.: Вагриус, 1999. — 384 с. — ISBN 5-7027-0817-2; М.: Махаон, 2003—448 с. — ISBN 5-18-000417-9; М.: Махаон, 2005 (2006). — 512 с. — ISBN 5-18-000676-7; М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2007. — 432 с. — ISBN 978-5-699-24995-4).
 Каменный плот / пер. Александра С. Богдановского (К.: София, М.: Гелиос, 2002. — 464 с. — ISBN 5-344-00268-8; М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. — 400 с. — ISBN 978-5-699-25723-2).
 Кентавр (с. 38−63). — В сб.: Совсем другие истории (сост. Н. Гордимер). — М.: Открытый мир, 2006. — 400 с. — ISBN 5-9743-0040-8.
 Перебои в смерти / пер. Александра С. Богдановского (М.: Эксмо, 2006. — 256 с. — ISBN 5-699-18377-9; М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. — 256 с. — ISBN 978-5-699-26360-8).
 Поднявшиеся с земли / пер. Александра С. Богдановского и Натальи Малыхиной (М.: Прогресс, 1982. — 392 с.);  как Поднявшийся с земли / пер. Александра С. Богдановского и Натальи Малыхиной (М.: Махаон, 2002. — 384 с. — ISBN 5-18-000409-8).
 Слепота / пер. Александра С. Богдановского (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-699-28384-2).
 Книга имён / пер. Александра С. Богдановского (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. — 304 с. — ISBN 978-5-699-45257-6).
 Странствие слона / пер. Александра С. Богдановского (М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. — ISBN 978-5-699-50679-8)
 Каин / пер. Александра Богдановского (М.: Эксмо, 2012. — ISBN 978-5-699-60567-5)
 (Про)зрение / пер. Александра Богдановского (М.:Эксмо, 2013 — ISBN 978-5-699-69212-5)
 История осады Лиссабона / пер. Александра С. Богдановского (М.: Азбука, 2016 — ISBN 978-5-389-09729-2)

Награды 
 Кавалер Большой цепи ордена Сантьяго и меча (Португалия, 3 декабря 1998 года)
 Командор ордена Сантьяго и меча (Португалия, 24 августа 1985 года)

См. также 
 Янчар, Драго

Примечания

Ссылки 
 Блог, который вёл Жозе Сарамаго
 
 Жозе Сарамаго. Евангелие от Иисуса
 Жозе Сарамаго. Почему я поддерживаю антиглобалистов
 Биография Жозе Сарамаго в онлайн-энциклопедии «Кругосвет»

Лауреаты Нобелевской премии по литературе
Лауреаты Нобелевской премии из Португалии
Коммунисты Португалии
Революционеры Португалии
Писатели Португалии
Португальские писатели
Мемуаристы Португалии
Магический реализм в литературе
Умершие от лейкоза
Почётные граждане Мадрида
Почётные доктора Мадридского автономного университета
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Туринского университета
Почётные доктора Гранадского университета
Почётные доктора Коимбрского университета
Почётные доктора Университета Бразилиа
Почётные доктора Университета Бордо III